Pimpla kan syfta på:

 Pimpla - ett släkte av steklar
 Pimpling - en form av mete